Carlos González Peña (schrijver) (1885-1955), een Mexicaanse schrijver
 Carlos Peña (Spaanse voetballer) (1983- )